259 км, 259-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 259 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 846035.
 259 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Республике Хакасия. Код 886920.
 259 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Пензе. Код 630043.
 259 км — остановочный пункт Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги в Ленинградской области. Код 049248.
 259 км — другое название остановочного пункта Тениконда Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги в Ленинградской области. Код 049214.
 259 км — остановочный пункт Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 070643.
 259 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Саратовской области. Код 623760.
 259 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Ярославской области. Код 314468.
 259 км — остановочный пункт Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 582861.
 259 км — остановочный пункт Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги в Рязанской области. Код 603023.